San Nicolao – comune francese del dipartimento della Corsica settentrionale
San Nicolao – frazione di Caramanico Terme in provincia di Pescara
San Nicolao di Flüe – santo svizzero del XV secolo
Valle San Nicolao – comune italiano della provincia di Biella

Pagine correlate 
 Sankt Niklaus (disambigua), pagina di disambiguazione